Шпанут () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Шпанут, Август (1857—1920) — немецкий музыкальный критик, пианист, педагог, музыковед.
 Шпанут, Рон (род. 1980) — немецкий лыжник, призёр чемпионата мира 2001 года.